Натуральне число 1671
 1671 рік до нашої ери
 1671 рік нашої ери